GJR steht für:
 Ganzjahresreifen
 Gemeinschaftsjagdrevier
 Flughafen Gjögur (IATA-Code) bei Árnes, isländische Gemeinde in der Region Vestfirðir
 Grand Junction Railway, britische Eisenbahngesellschaft

Abkürzung